Cmentarz parafialny w Karczewie
 Cmentarz żydowski w Karczewie
 Cmentarz żydowski w Karczewie-Anielinie